Alblas (rivier), riviertje in de Nederlandse provincie Zuid-Holland
 VV De Alblas, amateurvoetbalclub in de Nederlandse gemeente Alblasserdam
 Capi-Lux Alblas Prijs, een oeuvreprijs voor Nederlandse vakfotografen

Nederlandse personen 
 Aart Alblas, marineofficier en Engelandvaarder
 Norbert Alblas, voetballer
 Ton Alblas, politicus
 Willem van Alblas, schepen en burgemeester van Dordrecht en ambachtsheer